Dostojewskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Anna G. Dostojewskaja (1846–1918), Ehefrau von Fjodor Michailowitsch Dostojewski
 Ljubow Fjodorowna Dostojewskaja (1869–1926), russische Autorin, Tochter von Fjodor Michailowitsch Dostojewski
 Marija Dmitrijewna Dostojewskaja (1824–1864), Ehefrau von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Dostojewskaja ist der Name folgender U-Bahnhöfe:
 Dostojewskaja (Metro Moskau) in Moskau
 Dostojewskaja (Metro Sankt Petersburg) in Sankt Petersburg

Siehe auch:
 Dostojewski (Begriffsklärung)